— нынешний англиканский епископ Диоцеза Хоккайдо (Япония) и Примасом Англиканской Церкви в Японии — провинции Англиканского Сообщества. Он стал Примасом 23 мая 2006 года.

Основные биографические даты 
Архиепископ Уэмацу родился в 1952 году. Рукоположен в 1984, а в 1997 году стал епископом.

В 1975 году стал бакалавром Университета Искусств в Осаке.

В 1978 году стал магистром Philips University Oklahoma.

В 1982 году получил магистра богословия в Епископальной теологической семинарии Юго-Запада, Техас.

Примечания

Ссылки 
 Website of the Anglican Diocese of Hokkaidō (in Japanese)

Англиканские епископы